F-101 o F101 puede hacer referencia a:

 El avión de combate estadounidense McDonnell F-101 Voodoo.
 La fragata española Álvaro de Bazán (F-101).
 El motor a reacción turbosoplante General Electric F101.
 La fragata británica HMS Yarmouth (F101).
 El automóvil japonés de Fórmula 1 Maki F101.